Sergei Kowaljow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Adamowitsch Kowaljow (1930–2021), russischer Dissident und Politiker
 Sergei Alexandrowitsch Kowaljow (* 1983), russischer Boxer
 Sergei Nikititsch Kowaljow (1919–2011), sowjetischer U-Boot-Konstrukteur